Maria Dobrzyńska, właściwie Maria Janecka – aktorka, żona Jerzego Wasowskiego
 Maria Fijewska-Dobrzyńska – aktorka-lalkarz